Нантакет:

Нантакет (остров) 
Нантакет (город) 
Нантакет-Саунд — пролив
Nantucket Corporation  —  разработчик СУБД и языка программирования Clipper